Il doppio del torneo di tennis New Orleans Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Dick Stockton e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale  Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6–3, 7–5.

Teste di serie 

 Dick Stockton /  Erik Van Dillen (campioni)
Assente

 Tom Leonard /  Mike Machette (primo turno)
 Colin Dibley /  Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

New Orleans Open 1978